Diaphoretickes — високорівнева клада еукаріот (мегагрупа), яку запропонували виділити 2008 року. До мегагрупи запропонували об'єднати архепластиди [Archaeplastida], виділену незадовго до того супергрупу SAR (Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria), гаптофітових [Haptophyta] та криптомонад [Cryptophyta] (дві останні групи об'єднували під назвою НС або Hacrobia).

Назва Diaphoretickes походить із грецької й означає «різноманітні». 

Формально таксон було визначено 2012 року як найбільшу кладу, що:
 охоплює ризарій, альвеолят, страменопілів та архепластид, 
 але не включає опістоконтів, амебозоїв та екскаватів. 
Надане формальне визначення передбачало, що крім перелічених груп, до мегагрупи могли включити й інші групи еукаріотів нез'ясованого (на той час) статусу (incertae sedis).

Diaphoretickes включає більшість організмів, здатних до фотосинтезу.

Примітки 

Еукаріоти